Ligue 1 2011–12 var den 74. sæson af Ligue 1. Første spillerunde begyndte lørdag 6. august 2011 og sidste spillerunde blev afsluttet søndag den 20. maj 2012. Der vil være en vinterpause fra 22. december 2011 til 14. januar 2012.

Tabel

Statistik

Målscorer

Sidst opdateret: 20. maj, 2012
Kilde: Officiel liste over målscoringer

Assister

Sidst opdateret: 20. maj, 2012
Kilde: Officiel tabel over assisterede mål 

Fodboldsæson 2011-12
2011-12